Психо може да се отнася за:
 Психо (филм, 1960)
 Психо (филм, 1998)
 Психо (сериал)
 Психо (вестник)